Латизана () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 13448 человек (2008 г.), плотность населения составляет 318 чел./км². Занимает площадь 42 км². Почтовый индекс — 33053. Телефонный код — 0431.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.latisana.ud.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/